Specke steht für:
 Specke (Straßenbau), mit Ästen, Buschwerk und Rutengeflecht hergestellter Weg oder Brücke über mooriges und sumpfiges Land oder feuchtes Ufergelände (danach der Flur- und Ortsname Specken)
 Specke (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern im Landkreis Haßberge, Bayern
 Specke (Fluss), Nebenfluss der Elte in Thüringen
 Speke, auch Specke, ursprünglicher Name des Adelsgeschlechts Bodelschwingh

Siehe auch:
 Speck
 Specken
 Speke
 Spicken